Pasquadibisceglie è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente pugliese, è presente prevalentemente nel barese e a Trani.

Potrebbe derivare dal fatto che il capostipite si chiamava Pasqua ed era di Bisceglie.

In Italia conta circa 186 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani